Моята молитва може да се отнася до:

 Моята молитва — стихотворение на българския поет и революционер Христо Ботев от 1873 г.;
 Моята молитва — единадесетият студиен албум на рок група Епизод, издаден през 2012 г.

Пояснителни страници